Ta est un prénom et un patronyme arabe.

Occurrence

Étymologie 
Ta est plus fréquent comme prénom que comme patronyme. Ta est un nom quasiment intraduisible, puisqu'il renvoie à la trente-sixième sourate du Coran, qui commence par les deux lettres yâ et sîn. 

On retrouve le même procédé dans la formation du nom  (vingtième sourate, commençant par les lettres Ta et ha).

Dérivés
On a également Yacine (arabe yâsîn), Yacini, Yassini, El Yassini et sans doute aussi Yassni.

Patronyme arabe